L'édition masculine 2015 du tournoi de tennis du Canada se déroule du 10 au  à Montréal sur dur en extérieur. Il s'agit du  de la saison. Le tournoi fait partie de l'US Open Series. Andy Murray remporte l'épreuve en simple, Bob et Mike Bryan celle en double.

Faits marquants

Contexte 
Depuis le début de la saison, Novak Djokovic a remporté les quatre Masters 1000 auxquels il a participé. Andy Murray a quant à lui été titré au seul où le Serbe n'avait pas joué, à Madrid.

Forfaits 
Deux membres du top 10 mondial déclarent forfait : le Suisse Roger Federer (2), finaliste de l'édition précédente, en vue de sa préparation pour l'US Open,
et l'Espagnol David Ferrer (7) qui est blessé au coude.

Par ailleurs, on note les forfaits de l'Espagnol Guillermo García-López (29) et de l'Argentin Juan Mónaco (42).

Le Français Richard Gasquet (13), malade, renonce quant à lui à participer au tournoi quelques minutes avant son match face à son compatriote Jérémy Chardy. Il est remplacé par un autre Français, Nicolas Mahut, éliminé au dernier tour des qualifications.

Pendant le tournoi 
Lors de son match face au Canadien Milos Raonic, le Croate Ivo Karlović claque le  ace de sa carrière. Il est le deuxième joueur de l'histoire à atteindre cette barre symbolique après son compatriote Goran Ivanišević ( aces en carrière), qu'il dépassera en octobre.

En quart de finale, Kei Nishikori bat Rafael Nadal pour la première fois en huit rencontres.

Lauréats 
Andy Murray remporte son  en simple en battant en finale Novak Djokovic lors de leur . Il s'agit du  et  sur dur en carrière de l’Écossais. Il s'impose pour la  au Canada après ses titres en 2009 et 2010, et soulève ainsi son  de la saison. Cette victoire met fin à huit défaites consécutives face au Serbe qu'il n'avait pas battu depuis Wimbledon en 2013.

En double, les jumeaux américains Bob et Mike Bryan remportent leur  ensemble en battant en finale Daniel Nestor et Édouard Roger-Vasselin. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

À l'issue du tournoi 
Grâce à son titre, Andy Murray devient 2 mondial aux dépens du Suisse Roger Federer.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Canada
 Saison 2015 de l'ATP
 Tournoi de tennis du Canada (WTA 2015) (tournoi féminin à Toronto)
 Tournois ATP Masters 1000

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2015
Tennis masculin en 2015
Sport au Québec en 2015
Tennis en août 2015